Лисицький — українське та польське прізвище.
 Лисицький Віктор Іванович — український політик та громадський діяч. 
 Лисицький Віталій Сергійович (1982) — український футболіст, захисник, екс-гравець національної збірної України.
 Лисицький Лазар Маркович (1890–1941) — радянський художник і архітектор, один із видатних представників російського і єврейського авангарду.
---
 Лисицька Елеонора — радянський український мультиплікатор, аніматор.

Див. також 
 Лисецький

Примітки 

Польські прізвища
Українські прізвища